Подгруппа D группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2012 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Польша — Люксембург

Румыния — Хорватия

Польша — Хорватия

Румыния — Люксембург

Польша — Румыния

Хорватия — Люксембург

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Теннис
Европа/Африка